Зимнее время — неправильный разговорный термин, иногда употребляемый для обозначения нормального поясного времени, в отличие от летнего времени. То, что называют «зимним временем» — обыкновенное астрономическое время. Однако не во всём мире зимнее время совпадает с поясным (астрономическим) (полдень 11:30-12:29). Например, в части регионов России, а также в ряде стран западной Европы зимнее время опережает поясное на 1 час, летнее на 2 часа. Более того, в некоторых местах «зимнее время» может быть даже как «поясное+2 часа» (запад США Аляска, а также запад Иркутской области, Забайкальского края, Пермского края, Башкирии и в ряде других мест), или как «поясное-1 час» (восток Норвегии Киркенес, а также восток Республики Коми, Ненецкого автономного округа и в ряде других мест). 

Возврат на «зимнее время» с «летнего времени» производится в последнее воскресенье октября в 3:00 переводом стрелок часов на 1 час назад. На летнее время переход происходит в последнее воскресенье марта. Это было до 2011 года в России, а сейчас по-прежнему действует в Европе. До 1996 года отмена летнего времени осуществлялась в последнее воскресенье сентября. В 2011-2014 годах в России действовало постоянное летнее время, позже страна перешла на постоянное зимнее, которое примерно для 55 % регионов поясное (в восточных частях некоторых субъектов поясное-1 час), для 45 % декретное, то есть поясное+1 час (в западных частях некоторых субъектов поясное+2 час, или декретное+1 час). 
В США и Канаде летнее время применяется со второго воскресенья марта до первого воскресенья ноября (до 2007 года применялось с первого воскресенья апреля до последнего воскресенья октября). 

Время
Часовые пояса
Зима

Ссылки

См. также 
 Летнее время